Beaurepaire se poate referi la:
Beaurepaire, localitate în departamentul Isère, Franța
Beaurepaire, localitate în departamentul Oise, Franța
Beaurepaire, localitate în departamentul Seine-Maritime, Franța
Beaurepaire, localitate în departamentul Vendée, Franța
Beaurepaire-en-Bresse, localitate în departamentul Saône-et-Loire, Franța
Beaurepaire-sur-Sambre, localitate în departamentul Nord, Franța